Герб Воскресенского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом Воскресенского муниципального района Московской области.

Герб утвержден решением Совета депутатов МО «Воскресенский район» (№ 196/18) от 24 декабря 2004 года.

Описание герба 
В пурпуре золотой тарч, увенчанный таковой же княжеской шапкой..

Герб Воскресенского муниципального района может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях:
 без вольной части;
 с вольной частью (четырехугольником, примыкающим к верхнему правому углу щита с воспроизведёнными в нём фигурами герба Московской области).

Герб Воскресенского района может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики 
Во второй половине XVI столетия село Марчуги, находящееся на территории современного Воскресенского муниципального района, было пожаловано в наследственное владение князю Михаилу Фёдоровичу Пожарскому, который женился в 1571 году на дочери владельца соседнего села Петровское Ефросинье Беклемишевой. Эти земли унаследовал их сын — Дмитрий Пожарский, ставший впоследствии знаменитым полководцем и снискавшим славу освободителя Отечества. Это историческое событие отражено в гербе Воскресенского муниципального района: в пурпурном поле изображён золотой щит (тарч — круглый щит) Дмитрия Пожарского. Изображение щита, рельефно украшенного ликом Спасителя и орнаментом, перекликается со щитом с памятника Минину и Пожарскому, установленному на Красной площади в Москве. В геральдике щит — символ защиты, стойкости, покровительства.

Княжеская шапка и пурпурное поле символизирует княжеское достоинство Дмитрия Пожарского и высокий статус его земель.

Пурпурный цвет — символ благородства, достоинства, величия.

Золото символизирует власть, богатство, постоянство, уважение, интеллект, великодушие.

История герба 
Герб разработан Союзом геральдистов России.

Авторы герба:
 идея: Александр Цветков (Москва), Олег Агафонов (Москва), Константин Мочёнов (Химки)
 художник: Роберт Маланичев (Москва);
 компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва);
 обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).

Прежний герб Воскресенского района был утвержден исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов 18 декабря 1987 года.

Описание:

Герб символизировал главное градообразующее предприятие — ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Уралхим).

Автор герба: В. Б. Шмитько.

См. также 
 Флаг Воскресенского района

Источники 
 Символика Воскресенского района
 Союз геральдистов России

Примечания